

Patronyme 

 Famille Bonanno : famille de la mafia américaine
 Alfredo M. Bonanno (1937- ) : anarchiste italien 
 Anthony Bonanno : professeur et chercheur en archéologie
 Giovanna Bonanno : prétendue sorcière et empoisonneuse italienne
 Joseph Bonanno (1905-2002) : mafioso italo-américain
 Bonanno Pisano () : architecte italien
 Rinaldo Bonanno (1545-1600), sculpteur et architecte italien

Voir aussi 
 Villa Bonanno : jardin public situé à Palerme

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais